Kas (frisdrank), een Spaans frisdrankmerk
Kas (gebouw) een glazen gebouw
Kas (rapper), een Nederlandstalige rapper
Kas (striptekenaar), een Poolse stripauteur
Kas (wielerploeg), een voormalige Spaanse wielerploeg
Kalkammonsalpeter, een soort kunstmest
contant ofwel chartaal geld
de liquide middelen van een organisatie
KAS BANK, een Nederlandse bank

Kaş (district), een district van de Turkse provincie Antalya
Kaş (stad), de hoofdplaats van dit district